Viganellesi – abitanti di Viganella
Viganellesi – abitanti di Viganello